Марат Мисхатович Фахрутди́нов (27 ноября 1988, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 
Сын тренера Мисхата Фахрутдинова. Воспитанник московского «Динамо». Начал профессиональную карьеру в 2007 году в «Динамо», выступая до этого за фарм-клуб. В сезоне 2007/08 выступал в нижнекамском «Нефтехимике» и альметьевском «Нефтянике». В 2008 году перешёл в екатеринбургский «Автомобилист». Сезон 2009/10 провёл под руководством своего отца в тюменском «Газовике».

6 июля 2010 года Фахрутдинов подписал двухлетний контракт с череповецкой «Северсталью». Однако, сыграв два матча, 16 ноября был отправлен в клуб ВХЛ пензенский «Дизель», в составе которого также не смог стать основным игроком, проведя лишь 11 матчей, в которых он набрал 1 (1+0) очко.

8 августа 2011 года принял решение вернуться в Тюмень, но и там он пробыл недолго. В ноябре перешёл в балашихинское «Динамо».

Достижения 

 Лучший снайпер регулярного чемпионата ВХЛ: 2012/13 (наряду с Павлом Копытиным — по 25 голов)

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 26 февраля 2013 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Звезда-ВДВ»
Игроки ХК ТХК